Cerdon kan syfta på:
 Cerdon, Ain
 Cerdon, Loiret